Wilhelm Uhl ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Uhl (Germanist) (1864–1921), deutscher Germanist und Hochschullehrer 
 Wilhelm Uhl (Politiker) (1926/1927–2005), deutscher Politiker, Bürgermeister von Wangen im Allgäu (1945–1968)